De oorspronkelijke titel van het boek De heksen van Roald Dahl
Meerdere films:
The Witches (1990), een verfilming van bovengenoemd boek
The Witches (1966), een Britse horrorfilm
Een alternatieve titel van de film Häxan uit 1922
Een alternatieve titel van de film Le streghe uit 1967